Bratlie är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

Gunnar Bratlie, norsk tecknare
Jens Harald Bratlie, norsk pianist
Jens Bratlie (1856–1939), norsk politiker, høyre-man
Sigurd Bratlie, norsk missionär

Norska efternamn